Церинг Чоден — бутанское двойное имя. Известные носители:
 Церинг Чоден (род. 1973) — бутанская политик, член Национальной ассамблеи Бутана с 2018 года.
 Церинг Чоден (род. 1980) — бутанская спортсменка (стрельба из лука), участница Летних Олимпийских игр 2000 и 2004 годов.
 См. также 
 Бутанское имя

Бутанские имена